Флаг Курга́на — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами, служащий официальным символом города Кургана как муниципального образования, единства его территории, населения, исторической преемственности, достоинства, административного значения, а также прав органов местного самоуправления города Кургана Курганской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг города Кургана представляет собой прямоугольное полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, разделённое по горизонтали на две равновеликие полосы (сверху вниз) — изумрудного (зелёного) и белого цветов.

В крыже флага (в верхнем углу полотнища у древка) на изумрудной (зелёной) полосе — курганная эмблема, составленная из двух равновеликих белых холмов, один за другим — правый выходит из-за левого.

Изображение курганов (холмов) стилизовано: каждый из них представляет собой равнобедренный треугольник с основанием в 2/9 длины флага и высотой в 1/6 его ширины. Треугольники разделены изумрудным (зелёным) контуром в 1/60 ширины флага таким образом, что общее основание курганной эмблемы равно 1/3 длины флага.

Условный прямоугольник, в который вписывается курганная эмблема, отстоит от древка на 1/9 длины флага, а от верхней кромки полотнища — на 1/6 его ширины.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики 
Символика флага города воспроизводит символику герба города.

Изумрудная зелень — исторический территориальный цвет Урала, а вместе с белым — и Сибири, на границе которых находится Курган, традиционно причисляемый как к Южному Зауралью, так и к Западной Сибири.

Примечания 

Символы Кургана
Флаги городов России